Yuhua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuhua Qu (härad i Kina), Hebei, 
 Yuhua (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar